Municípios brasileiros
Novo Horizonte (Bahia)
Novo Horizonte (Santa Catarina)
Novo Horizonte (São Paulo)

Distritos e bairros
Novo Horizonte (Goiânia)
Novo Horizonte (Juiz de Fora)
Novo Horizonte (Nilópolis)
Novo Horizonte (Macapá)
Novo Horizonte (Timóteo)
Novo Horizonte (Salvador)

Ou ainda
 Novorizonte, município em Minas Gerais

Desambiguações de topônimos